

Allemagne 
 Keila, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Orla, en Thuringe ;

Estonie 
 Keila, fleuve en Estonie ;
 Keila, ville estonienne du comté de Harju ;
 Keila, commune rurale estonienne du comté de Harju ;
 Keila-Joa, village estonien de la commune de Keila ;

Norvège 
 Keila, île norvégienne.